Según el contexto, mecánica puede hacer referencia a:

 La mecánica como rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos;
 La tecnología mecánica
 La ingeniería mecánica
 La mecánica de juego; el sistema de reglas con el que funciona un juego.